Sithao Petcharoen (สีเทา เพ็ชรเจริญ) (ou Sitao ou Sritao ou See Tao) ou Jaran Petjaroen (จรัล เพ็ชรเจริญ), né le  dans la province de Surat Thani et mort le , est un acteur thaïlandais.

Biographie 
Sithao est le fils de Mek et Charon Phetcharoen.

Il est d'abord professeur et il aime faire le doublage des voix des acteurs en direct lors de la projection au cinéma (à l'époque, en effet, la plupart des films thaïlandais sont tournés en 16 mm sans bande son).

En 1956 il commence sa très longue carrière de près de 60 ans d'acteur comique de second rôle avec une participation dans près de 100 films. Il réalise 2 films.

Il est aussi policier de 1977 à 1992.

Filmographie 

               
 1969 : เปลวเทียน
 1969 : ไก่แก้ว
 1969 : คฤหาสน์รัก
 1969 : หาดใหญ่ใจสู้
 1969 : ลูกสาวพระอาทิตย์
 1969 : เมืองแม่หม้าย
 1969 : ดิน น้ำ ลม ไฟ
 1969 : ผีเสื้อ
 1969 : น้องรัก
 1969 : แหวนประดับก้อย
 1969 : สวรรค์วันเพ็ญ
 1969 : วังกาเหว่า
 1969 : ต้อยติ่ง
 1969 : ลูกกบ
 1970 : คมแฝก
 1970 : ยอดเพชร
 1970 : ไอ้ยอดทอง
 1970 : กายทิพย์
 1970 : อินทรีทอง
 1970 : ภูตเสน่หา
 1970 : รักชั่วฟ้า
 1970 : อีสาวบ้านไร่
 1970 : เงินจางนางจร
 1970 : ดาวพระเสาร์
 1970 : ทุ่งมหาราช
 1970 : ตายแล้วเกิด
 1970 : ไอ้เบี้ยว
 1970 : แม่ย่านาง
 1970 : สวรรค์เบี่ยง
 1971 : ลูกยอด
 1971 : แม่ศรีไพร
 1971 : น้ำใจพ่อค้า
 1971 : แก้วสารพัดนึก
 1971 : สะใภ้ยี่เก
 1971 : รักจ๋ารัก
 1971 : ยั่วรัก
 1971 : ในสวนรัก
 1971 : ดวงใจสวรรค์
 1971 : ไม่มีวันที่เราจะพรากจากกัน
 1971 : โกรธกันทำไม
 1971 : โฉมตรูภูธร
 1971 : คีรีบูน
 1971 : เสือขาว
 1972 : กระท่อมปรีดา
 1972 : รจนายอดรัก
 1972 : หัวใจป่า
 1972 : คุ้มนางฟ้า
 1972 : ขวัญใจลูกทุ่ง
 1972 : ดินคู่ฟ้า
 1972 : อสูรกาย
 1972 : เจ้าลอย
 1972 : เลือดแม่
 1972 : เพชรตาแมว
 1973 : แม่นาคพระโขนง
 1973 : นี่แหละสิ่งที่ข้าต้องการ
 1973 : แหวนทองเหลือง
 1973 : หมอกฟ้า
 1973 : สุดหัวใจ
 1974 : สิงห์ดง
 1974 : รักครั้งแรก
 1975 : แม่นาคอเมริกา
 1975 : เศรษฐีรัก
 1975 : ตะวันลับฟ้า
 1976 : ยอดกระล่อน
 1976 : นรกตะรูเตา
 1976 : เดียมห์
 1976 : ลูกหลง
 1977 : รักไม่รู้ลืม
 1977 : เมืองอลเวง
 1977 : สิงห์เดนตาย
 1977 : รถไฟ เรือเมล์ ลิเก ตำรวจ
 1977 : 9 พยัคฆราช
 1978 : เจ้าป้าบ้าจี้
 1978 : สืบยัดไส้
 1978 : A Town in Fog
 1978 : 7 อาถรรพณ์
 1979 : สาวใช้เจ้าเอ๊ย
 1979 : เสือสะเออปล้น
 1979 : ปล้นบ้าๆ บวมส์ๆ
 1979 : ยอดหญิงต๊ะติ๊งโหน่ง
 1979 : โลกว๊ะโลกเหวย
 1979 : มนต์รักแม่สะลอง
 1979 : รักพี่ต้องหนีพ่อ
 1979 : สิงห์ล่าสิงห์
 1979 : ฝนเดือด
 1979 : สมิงบ้านไร่
 1979 : แดร็กคูล่าต๊อก
 1980 : เป๋อจอมเปิ่น
 1980 : ภูตพิศวาส
 1980 : ไอ้หนังเหนียว
 1980 : ทหารเกณฑ์ ภาด 1
 1980 : ไอ้ขุนเพลง
 1980 : บุญเพ็งหีบเหล็ก
 1980 : ตาพระยาบ้าเลือด
 1980 : อาอี๊
 1980 : 7 ป่าช้า
 1981 : สะดิ้ง
 1981 : ผีตาโบ๋
 1981 : อุ๊ย!..เขิน
 1981 : ลุยเลอะ
 1981 : สิงห์สองฝั่ง
 1981 : กูละเบื่อส์
 1981 : ยางโทน
 1981 : ไอ้หนวดเหล็ก
 1981 : จู้ฮุกกรู
 1981 : เสือสะดิ้ง
 1981 : โปลิศจับขโมย
 1981 : ทหารอากาศขาดรัก
 1981 : มือปืนกระดูกเหล็ก
 1981 : เจ้าแม่สาริกา
 1981 : ป่าช้าแตก
 1981 : เสือโค่นสิงห์
 1982 : ขุนแผน ตอน ปราบจระเข้เถรขวาด
 1982 : เฮงสองร้อยปี
 1982 : พันท้ายนรสิงห์
 1982 : คุณนายซาอุ
 1982 : เล็บครุฑ 78
 1983 : ม.6
 1983 : ดวงมันเฮง
 1983 : ดรุณี 9 ล้าน
 1983 : เขยสี่ทิศ
 1983 : สัญชาติราชสีห์
 1983 : ผู้ใหญ่บ้านกลองยาว
 1983 : ลูกสาวย่าโม
 1983 : คำสั่งเสือ
 1983 : เล่นไม่ยาก
 1984 : ลูกเขยคนเฮง
 1984 : ผ่าโลกบันเทิง
 1984 : ข้าจะอยู่ค้ำฟ้า
 1984 : นักเพลงผู้ยิ่งใหญ่
 1984 : สาวใจแตก
 1984 : เพชรภูเรือ
 1984 : สารวัตรต๊อก
 1984 : มดตะนอย
 1985 : ไอ้งูเห่า
 1985 : กิ้งก่ากายสิทธิ์
 1985 : หกสี่เอี่ยว พยัคฆ์เหนือเมฆ
 1985 : ระฆังผี
 1985 : ตะวันยิ้มแฉ่ง
 1985 : คุณแหท่านหอย
 1985 : ไม่ใหญ่อย่าอยู่
 1985 : สู้สะท้านเมือง
 1986 : รักพลิกล็อก
 1987 : พี่น้อง 2 แสง
 1990 : กระท่อมใหม่ ทะเลเดิม
 1991 : วิมานมะพร้าว
 1992 : เพราะฉะนั้น นั่นน่ะซี
 1992 : อาถรรพณ์วิญญาณสาว
 1993 : ความรักของคุณฉุย 2 ภาค ปัญญาชนคนกะลิง
 1993 : เพื่อนซื่อพาก๊อง
 1994 : กาเหว่าที่บางเพลง
 1996 : คู่กรรม 2
 1997 : ถนนนี้หัวใจข้าจอง
 1999 :6ixtynin9
 2001 : Killer Tattoo
 2001 : ๙ พระคุ้มครอง
 2001 : Suriyothai
 2002 : Headless Hero
 2003 : ดึก ดำ ดึ๋ย
 2003 : ช้างเพื่อนแก้ว
 2003 : ผีซ่อนศพ
 2003 : หลอน
 2004 : ครูแก
 2004 : Deux Frères
 2004 : เพื่อนช้าง...อาริงาโตะ
 2005 :Vampires 3 : La Dernière Éclipse du soleil
 2005 : มหา'ลัย เหมืองแร่
 2005 : บุปผาราตรี 2
 2006 : โหน่ง เท่ง นักเลงภูเขาทอง
 2007 : แด่พระผู้ทรงธรรม
 2010 : สติ สืบ ศพ หรือ ศพไม่เงียบ
 2011 : หมาแก่ อันตราย
 2011 : Sopmaingeap Mindfulness and Murder
 2012 : แม่นาค 3D
 2013 : CHOICE คู่ซี้ดีแต่ฝัน
 2014 : ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค ๕ ยุทธหัตถี
 2014 : เพชฌฆาต

Notes et références

Liens externes 
 Jaran "See Tao" Petcharoen sur l'Internet Movie Database
 Sithao Petcharoen sur l'Internet Movie Database
 Jaran Phetjaroen sur Allociné

Naissance dans la province de Surat Thani
Acteur thaïlandais de cinéma
Naissance en juin 1932
Décès en octobre 2016
Décès à 84 ans